Station Lunde (Noorwegen), een station in Noorwegen
 Station Lunde (Funen), een station op Funen in Denemarken
 Station Lunde (Varde), een station in de gemeente Varde in Denemarken